All steht für:
 eine Farbbezeichnung in Seitenbeschreibungssprachen, die alle Farbebenen umfasst, siehe Passfarbe
 umgangssprachliche Kurzform für das Weltall, d. h. das Universum
 umgangssprachlich für den Weltraum
 All (Missouri), Unincorporated Community in Webster County (Missouri), Missouri
 All (Band), US-amerikanische Punkband
 All, britischer Beitrag von Patricia Bredin beim Eurovision Song Contest 1957

all steht für:
 Allar (ISO-639-3-Code), dravidische Sprache

ALL steht für:
 Admiralty List of Lights, Verzeichnis von Leuchtfeuern in der Schifffahrt, siehe Admiralty List of Lights and Fog Signals
 Akute lymphatische Leukämie, eine akute Leukämie, die von bösartig entarteten Vorläuferzellen der Lymphozyten ausgeht
 Albanischer Lek, die albanische Währung nach ISO 4217
 Flughafen Albenga (it.: Aeroporto internazionale di Villanova d’Albenga “Clemente Panero”), in der Region Ligurien im Nordwesten Italiens nach dem IATA-Code
 América Latina Logística S.A., ein brasilianisches Transport- und Logistik-Unternehmen, Sitz in Curitiba (Paraná)
 American Life League, christlich-konservative Anti-Abtreibungsorganisation in den USA
 Astrological Lodge of London, astrologische Organisation, Sitz in London, England
 Australian Lacrosse League, von 2004 bis 2007 die höchste Spielklasse im australischen Herren-Lacrosse
 Austrian Lacrosse League, Sitz in Wien, Österreich
 ein Projekt und Pseudonym des Musikers Wolfgang Voigt im Ambient-Stil

 steht für:
 Carlo Allioni (1728–1804), piemontesischer Naturforscher

Siehe auch:
 AII
 Al
 Aall
 Alle
 Alles (Begriffsklärung)

Abkürzung